Franz-Emil Jungmann, philologue allemand.
 Horst Jungmann, homme politique allemand.
 Josef Jungmann, philologue et écrivain tchèque.
 Josef Andreas Jungmann, prêtre jésuite autrichien et liturgiste.

Voir aussi 
  Bücker Bü 131 Jungmann, biplan allemand.

Patronyme allemand